Ляпуно́в — русская фамилия. Женская форма Ляпунова.
 Ляпуновы — дворянский род.

Известные носители 
 
 Ляпунов, Алексей Андреевич (1911—1973) — математик, один из основоположников кибернетики.
 
 Ляпунов, Георгий Сергеевич (1899—1997) — начальник строительно-монтажного участка, Герой Социалистического Труда (1957).
 Ляпунов, Дмитрий Петрович (1775—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Ляпунов, Захарий Петрович (?—после 1610) — русский политический деятель начала XVII века, брат П. П. Ляпунова.
 Ляпунов, Иван Афанасьевич (1917—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Ляпунов, Игорь Дмитриевич (1941—1996) — советский и российский шахматный композитор.
 Ляпунов, Кирилл Игоревич (род. 1986) — российский гребец-байдарочник.
 
 Ляпунов, Прокопий Петрович (?—1611) — русский политический и военный деятель.
 Ляпунов, Сергей Михайлович (1859—1924) — русский композитор и пианист, сын М. В. Ляпунова, брат А. М. и Б. М. Ляпуновых.

Другое 
 Ляпунов — большой древний ударный кратер в северо-восточной материковой части видимой стороны Луны.

См. также